Division II i ishockey 1954/1955 var näst högsta divisionen i svensk ishockey under säsongen och spelades med 37 lag i sju grupper vilket var en ökning med 4 lag och en grupp. Den norra regionen hade delats i två grupper och fått nya lag från Västerbotten. I norra, södra och västra regionerna spelade gruppsegrarna i regionen kval om en plats i högsta serien. I den östra regionen fanns endast en grupp och seriesegraren fick direkt en plats i Division I.  Det sämsta laget i varje grupp (de två sämsta i den östra gruppen) flyttades ner till Division III till den följande säsongen.

Nya lag
Division II Norra A: Marma IF (Söderhamn) och Ludvika FfI
Division II Norra B: Rönnskärs IF (Skellefteå), Sandviks IK (Holmsund), Skellefteå AIK, Tegs SK (Umeå)
Division II Östra: Almtuna IS (Uppsala), Atlas Diesels IF (Nacka) och Älvsjö AIK (Stockholm söderort)
Division II Västra A: IK Sturehov (Örebro) och Surahammars IF
Division II Västra B: IFK Kristinehamn
Division II Södra A: BK Derby (Linköping) och Åkers IF (Åkers styckebruk)
Division II Södra B: IF Troja (Ljungby)

Atlas, Mora, Surahammar och Åker hade flyttats ner från Allsvenskan sedan förra säsongen. Almtuna, Derby, Kristinehamn, Ludvika, Marma, Sandvik, Sturehov, Teg, Troja och Älvsjö hade flyttats upp från Division III, medan Rönnskär och Skellefteå kom som nya lag utan att ha spelat i Division III.

Division II Norra
Grupp A

Grupp B

Kval till Division I
Mora IK – Skellefteå AIK 2–4
Skellefteå  – Mora 8–3

Division II Östra

Division II Västra
Grupp A

Grupp B

Kval till Division I
IFK Munkfors – Surahammars IF 3–5
Surahammars  –Munkfors 3–3

Division II Södra
Grupp A

Grupp B

Kval till Division I
IF Troja - IFK Norrköping 2–4
Norrköping  – Troja

Se även
 Division I i ishockey 1954/1955

Referenser
Fotnoter

Webbreferenser
Championnat de Suède 1954/55

1954/1955
Ishockeysäsongen 1954/1955
Sport i Sverige 1954
Sport i Sverige 1955